Hawthorne puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Hawthorne (California).
 Hawthorne (Florida).
 Hawthorne (Nevada).
 Hawthorne (Nueva Jersey).
 Hawthorne (Nueva York).
 Hawthorne (Wisconsin).
 Municipio de Hawthorne (condado de White, Illinois).

Personajes 
 Julian Hawthorne, escritor estadounidense, hijo de Nathaniel Hawthorne.
 Nate Hawthorne, jugador de baloncesto estadounidense.
 Nathaniel Hawthorne, novelista estadounidense.
 Nigel Hawthorne, actor británico.

Otros usos 
 Efecto Hawthorne, forma de reactividad psicológica.
 Hawthorne (Metro de Los Ángeles).
 Hawthorne, CA (álbum), de la banda estadounidense The Beach Boys.
 Hawthorne Heights, banda estadounidense de post-hardcore/pop-punk.
 Hawthorne, serie de Televisión estadounidense, protagonizada por la actriz Jada Pinkett Smith.